C3, C-3, C03  ou C.III peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin espagnol coulé en 1936 lors de la guerre civile espagnole par l'Unterseeboot 34 ;
 AEG C.III, un biplan de reconnaissance expérimental ;
 Albatros C.III, un biplace de reconnaissance de la première guerre mondiale ;
 ARA La Argentina (C-3), un croiseur léger de la Marine argentine ;
 HMS C3, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Rumpler C.III, un avion de reconnaissance allemand.

Papeterie
 C3, un format de papier (324×458 mm) dans la norme internationale ISO 216 ;
 C3, un format d'enveloppe (324x458mm) (abrite le format de papier A3) selon la norme internationale ISO 269.

Religion 
 C3 Church, une Église pentecôtiste fondée à Sydney.

Sciences
Anatomie
 C3, la troisième vertèbre cervicale.

Chimie
 C3, un explosif entrant dans la composition du plastic ;
 C3 une plante dont la photosynthèse débute par une molécule de trois atomes de carbone ;
 C3, formule chimique du tricarbone.

Médecine
 C3, une protéine du système du complément ;
 Classe ATC C03, sous-groupe thérapeutique des diurétiques de la classification ATC ;
 Tumeur maligne de la gencive (C03), d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 4236, une galaxie dans la constellation du Dragon, notée C3 dans le catalogue de Caldwell.

Sport
Football 
 C3, abréviation de la Ligue Europa (ex-coupe de l'UEFA), compétition européenne de football.

Sport automobile 
 Ferrari 126 C3, une formule 1 de Scuderia Ferrari.

Télécommunication 
 Nokia C3, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Transports 
Automobiles
 Audi 100 C3, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Audi 200 C3, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Avions Voisin C3, un modèle du constructeur français Avions Voisin ;
 Citroën C3, une gamme d'automobiles du constructeur français Citroën ;
 Cowin C3, un modèle du constructeur chinois Chery ;
 Chevrolet Corvette (C3) (1968 – 1982), la troisième génération de la Chevrolet Corvette.

 Aviation/Aéronautique
  ;
 Spartan C3, un avion américain ;
 .

 Bus 
 La ligne C3 des lignes de bus de Lyon majeures ;
 La ligne C3 du bus à haut niveau de service d'Avignon.

 Monde maritime
 Type C3, un cargo dans les années 1930-40.

Signalisation
 Panneau routier d'indication de risques d'incendie en France.

Train

 Ligne C-3 du Cercanías Asturies ;
 Ligne C-3 du Cercanías Bilbao ;
 Ligne C-3 du Cercanías Madrid ;
 Ligne C-3 du Cercanías Murcie/Alicante ;
 Ligne C-3 du Cercanías Sevilla ;
 Ligne C-3 du Cercanias Valence.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres